Völler ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Völler (* 1956), deutsche Buchautorin
 Georg Völler, deutscher Fußballspieler
 Karl Völler (1877–1916), deutscher Ingenieur, technischer Direktor bei Rheinmetall
 Marco Völler (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Rudi Völler (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Völlers